Немеза може да се односи на следеће:
 Немеза (звезда), небеско тело.
 Немеза (митологија), лик из грчке митологије.